

Sigle 
 Martin Luther King  – attivista dei diritti civili, premio Nobel per la pace nel 1964
 Marxist-leninistiska kampförbundet  – partito politico svedese

Codici 
 MLK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Malta (Stati Uniti)
 mlk – codice ISO 639-3 della lingua malakote

Musica 
 MLK  – canzone degli U2, contenuta nell'album The Unforgettable Fire del 1984, dedicata a Martin Luther King

Altro 
 Moloch (in lingua ebraica מלך mlk) – antica divinità
 Classe MLK  – automobile della Mercedes-Benz